And So It Goes bezeichnet:

 And So It Goes (Billy Joel)
 Das grenzt an Liebe